Aleš Petronijevič, slovenski hokejist, * 17. julij 1977, Ljubljana.

Petronijevič bil nazadnje član kluba HDK Maribor, v sezoni 2006 pa se je upokojil. Med letoma 1996 in 1997 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 93
|
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 5
|
|
|
| 0
| 2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 95
|
|
| 5
|
|
|
| 0
| 2.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .879
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.64
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.80
| .917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 0
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 21
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 11
| 17
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.60
| .869
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 8
|
|
|
|
|
| 3.30
| .849
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 6
| 16
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.93
| .831
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 26
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 17
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 22
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 36
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki